IPT puede referirse a:

 Ilusión de la parrilla térmica, una ilusión de dolor.
 IPT, siglas FAA del Aeropuerto Regional Williamsport.
 IPT, por Intermediate Pressure Turbine, «turbina de media presión», en ciertos tipos de turbofánes.  
 IPT (Informatique Pour Tous), programa del gobierno francés iniciado en 1985, y que pretendía iniciar a los once millones de alumnos del país en el uso de la herramienta informática, además de sostener y desarrollar la industria nacional.